Dechy est une commune française, située dans le département du Nord (59) et la région Nord-Pas-de-Calais.

 Nathalie Dechy (née le  aux Abymes en Guadeloupe) est une joueuse de tennis française, professionnelle de 1994 à 2009.

Homonymie